Příjmení Mazur nosí více významných osobností:

 Abraham Mazur (1911–2000) – americký profesor chemie
 Elijahu Mazur (1889–1973) – izraelský politik
 Marilyn Mazur (* 1955) – americká bubenice a perkusionistka
 Monet Mazur (* 1976) – americká herečka
 Włodzimierz Mazur (1954–1988) – polský fotbalista

Externí odkazy